La protrusione è, in medicina, la posizione prominente di un organo anatomico. Può essere di natura fisiologica o anatomica, in quest'ultimo caso può essere patologica.

In tal caso può interessare diversi organi: 
 labiale 
 colonna vertebrale (discale, cervicale, lombare, discopatia cervicale) 
 bulbo oculare

Anatomia umana